" La Mantovana " o "Il Ballo di Mantova" (Dansa de Màntua) és una cançó popular del segle XVI atribuïda al tenor italià Giuseppe Cenci, també conegut com a Giuseppino del Biado, (mort el 1616)  al text . La seva primera aparició impresa coneguda es troba a la col·lecció de madrigals del Biado de l'any 1600. La melodia, més tard coneguda també com a "  i "  ", va guanyar una àmplia popularitat a l' Europa renaixentista, essent interpretada en diversos països amb títols molt variats: en flamenc" Ik zag Cecilia komen ", en polonès" Pod Krakowem ", en romanès" Carul cu boi ", en escocès" My mistress is prettie "i en ucraïnès "Kateryna Kucheryava". Però és coneguda sobretot per la melodia de la Moldava de Bedřich Smetana i per l'himne nacional israelià "Hatikvah ".

Aparicions a la música clàssica 
 

 

"La Mantovana" apareix a Il Scolaro de Gasparo Zanetti (1645), com a "Ballo di Mantua" a Duo tessuti con diversi solfeggiamenti, scherzi, perfidie et oblighi de Giuseppe Giamberti (1657) i com a "An Italian Rant" a John Playford ' s The Dancing Master (3a edició, 1665).

"Fuggi, fuggi, dolente cor", una versió de l'entorn madrigal, proporciona el material d'origen per a la sonata de trio en sol menor de 1655 de Biagio Marini (Op. 22, Sonata sopra "Fuggi dolente core").

La melodia va ser utilitzada famosament pel compositor txec Bedřich Smetana en el seu poema simfònic Vltava (Moldau) del seu cicle celebrant Bohèmia, Má vlast :

Himne d'Israel 
Samuel Cohen, un coloni jueu del segle XIX a la Palestina otomana (ara, Israel) que va néixer a Moldàvia, va adaptar una variació romanesa de "La Mantovana" - "Carul cu boi" - per configurar el poema de Naftali Herz Imber , "Hatikvah ". ; que més tard es va convertir en l’himne nacional israelià.  Una altra cançó popular romanesa similar, "Cucuruz cu frunza-n sus", també es basa en "La Mantovana".

Lletres

Referències

Enllaços externs 
 
Composicions del Barroc